Ми́кин () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Микин, Бреанна (род. 1990; в замужестве Бреанна Напп) — канадская кёрлингистка.
 Микин, Роб (род. 1964) — канадский кёрлингист и тренер.
 Микин, Стив (род. 1961) — английский профессиональный игрок в снукер.